

Astronomia 
4547 Massachusetts – asteroide della fascia principale

Geografia 
Massachusetts – stato federato degli Stati Uniti d'America

Musica 
Massachusetts – singolo dei Bee Gees del 1967, dall'album Horizontal
Massachusetts – singolo dei Silverstein del 2013, dall'album This Is How the Wind Shifts

Pagine correlate 
USS Massachusetts